Кари Тапио Левола (, 9 января 1957, Пори, Финляндия) — финский писатель, критик, награждённый высшей наградой Финляндии для деятелей искусств — медалью «Pro Finlandia» (2012).

Биография 
Родился 9 января 1957 года в городе Пори, в Финляндии.

В 1975 году сдал выпускные экзамены за курс школы, необходимые для поступления в университет и продолжил обучение в университете Тампере.

С 1980 года работал как внештатный автор за исключением 1994—1998 годов. Писал пьесы и сценарии для телевидения, а также поэзию и прозу для взрослых и детей. В 1999 году был удостоен крупнейшей премии Финляндии в области детской и юношеской литературы — Finlandia Junior.

Также работал в качестве преподавателя народной школы в Кокемяки, а также в университете Турку.

С 2002 по 2009 годы был председателем Союза писателей Финляндии.
с
В декабре 2012 года награждён высшей наградой Финляндии для деятелей искусств — медалью «Pro Finlandia».

Библиография 
 Avovedet. Espoo: Weilin+Göös, 1980. ISBN 951-35-2361-6.
 Kattohaukka. Espoo: Weilin+Göös, 1982. ISBN 951-35-2726-3.
 Kunnian kentät. Pori: Artmix, 1985. ISBN 951-99655-6-4.
 Syntymämerkit. Espoo: Weilin+Göös, 1984. ISBN 951-35-3069-8.
 Valovuodet. Espoo: Weilin+Göös, 1985. ISBN 951-35-3557-6.
 Pienten puolesta paksuja vastaan. Kokemäki: Satakunnan painotalo, 1985. ISBN 951-99648-2-7.
 Banaanilastaajan poika. Espoo: Weilin+Göös, 1987. ISBN 951-35-3946-6.
 Blankko, mä kirjoitan sulle. Helsinki: Tammi, 1989. ISBN 951-30-9224-0.
 Otsanauha. Helsinki: Tammi, 1989. ISBN 951-30-9089-2.
 Kirjolohikäärme. Kuvittanut Timo Kästämä. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-30-9387-5.
 Eskimosyksy. Kuvittanut Timo Kästämä. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0472-9.
 Enkelikuponki. Kuvittanut Jukka Lemmetty. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0815-5.
 Pussauskoppi. Kuvittanut Jukka Lemmetty. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0984-4.
 Valvon että nukut. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0928-3.
 Dumdum. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1341-8.
 Elämä jatkuu, Rouslain. Kuvittanut Jukka Lemmetty. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1187-3.
 Tahdon. Helsinki: Tammi, 1999. ISBN 951-31-1535-6.
 Sysimusta sukkapyykki. Kuvittanut Jukka Lemmetty. Helsinki: Tammi, 1999. ISBN 951-31-1434-1.
 Viimeiset sanat. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1945-9.
 Pyrstötähdestä ei päivääkään. Kuvittanut Jukka Lemmetty. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1942-4.
 Lammaspimeä. Kuvittanut Timo Kästämä. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2085-6.
 Maailmantappi ja Tikkari-Tiina. Kuvittanut Christel Rönns. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2219-0.
 Valheenpaljastuskone ja muita melkein tositarinoita. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2220-4.
 Syvältä veistoluokan uumenista. Lastuja ja sahanpuruja. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2561-0.
 Maailmantapin koulukyydit. Kuvittanut Christel Rönns. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2564-5.
 Äksy syysyskä. Kuvittanut Jukka Lemmetty. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2397-9.
 Tähtiin ja takaisin. Kuvittanut Jukka Lemmetty. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2693-5.
 Maailmantappi ja kukalliset kurahousut. Kuvittanut Christel Rönns. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2873-3.
 Maailmantappi ja rotkon rauha. Kuvittanut Christel Rönns. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3132-7.
 Rouslainin ilmapuntari. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3491-1.
 Kaikki kartat ajan tasalla. Kuvittanut Jukka Lemmetty. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3729-5.
 Unisieppari. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3918-6.
 Kissan koti. Kuvitus: Salla Savolainen. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4114-1.
 Kaksi palkkia latausta. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4603-0.
 Leevi ja Leonora. Kuvittanut Väinö Heinonen. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5128-7.
 Halpaa asvalttia. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5276-5.
 Orvasto, Ritva-Liisa & Levola, Kari: Seitsemän minuuttia sadulle. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5508-7.
 Suorin mutka ikinä. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-5944-3.

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Финляндии
Финские писатели
Награждённые медалью Pro Finlandia
Лауреаты премии Finlandia Junior